Screensaver è una parola inglese che significa salvaschermo; il termine può indicare:

Salvaschermo  – applicazione per computer che provoca l'oscuramento dello schermo 
Screensaver  – trasmissione televisiva